Julia Lubomirska – nobildonna polacca
 Rozalia Lubomirska – nobildonna polacca
 Teresa Caterina Lubomirska – principessa polacca